Первый этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 прошёл в шведском городе Эстерсунде (пт, 27 ноября — вс, 4 декабря 2016 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Смешанная эстафета

Одиночная смешанная эстафета

Женская индивидуальная гонка

Мужская индивидуальная гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Кубок наций 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

1-й этап